Le championnat de Suède de football 1932-1933 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page du championnat sur RSSSF

Championnat de Suède de football
Suède
Suède
1932 en Suède
1933 en Suède